Sergueï Iourievitch Gomoliako - en russe :  (Sergej Ûr’evič Gomolâko) et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière en club 
En 1986, il commence sa carrière au Metchel Tcheliabinsk dans la Vyschaïa Liga, le second échelon russe. Il est repêché en  en  au total par les Flames de Calgary au repêchage d'entrée de 1989. Il a toujours évolué en Russie. Il a remporté avec le Metallourg Magnitogorsk la Superliga 1999 et la Ligue européenne de hockey 1999, 2000. Il met un terme à sa carrière en 2006.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe d'URSS en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
1997 : nommé dans la meilleure ligne (Sergueï Gomoliako - Andreï Koudinov - Igor Varitski).
2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Est.
2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Metallourg Tcheliabinsk|| Vyschaïa Liga || 33|| 6|| 5|| 11|| 24|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 21|| 2|| 4|| 6|| 12|| || || || || 
|- 
| 1987-1988|| Metallourg Tcheliabinsk || Vyschaïa Liga || 27|| 15|| 14|| 29|| 40|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 24|| 8|| 4|| 12|| 10|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 31|| 14|| || || || || || || || 
|-
| 1990-1991|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 26|| 9|| 7|| 16|| 34|| || || || || 
|- 
| 1991-1992|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 30|| 5|| 10|| 15|| 18|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 39|| 13|| 19|| 32|| 48|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 29|| 16|| 11|| 27|| 36|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 23|| 10|| 24|| 34|| 54|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1995-1996|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 47|| 12|| 10|| 22|| 49|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 43|| 15|| 21|| 36|| 34|| || || || || 
|- 
| 1997-1998|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 35|| 11|| 12|| 23|| 20|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 36|| 11|| 7|| 18|| 28|| 16|| 4|| 5|| 9|| 12
|- 
| 1999-2000|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 34|| 9|| 8|| 17|| 22|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 41|| 10|| 11|| 21|| 41|| || || || || 
|- 
| rowspan=2|2001-2002|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 25|| 6|| 3|| 9|| 12|| 13|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Metchel Tcheliabinsk|| Superliga|| 29|| 5|| 11|| 16|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 18|| 2|| 4|| 6|| 8|| 2|| 0|| 2|| 2|| 4
|- 
| 2003-2004|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 51|| 10|| 13|| 23|| 53|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Metchel Tcheliabinsk ||  Vyschaïa liga|| 44|| 24|| 15|| 39|| 71|| 6|| 4|| 3|| 7|| 4
|- 
| 2005-2006|| Metchel Tcheliabinsk ||  Vyschaïa liga|| 21|| 5|| 16|| 21|| 55|| || || || ||

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1970
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace